Toto je seznam obcí v departementu Landes ve Francii, jichž je celkem 331:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Landes